Лига Ирландии 1960/1961 () — 40-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Лимерик» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1960/1961
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1960 году
1961 год в Ирландии